Ralf Goral ist ein deutscher Autorennfahrer.

Karriere 
Ralf Goral war Vizeweltmeister im Kart, Dritter der Formel Ford 1990 und deutscher Meister der Formel Opel 1994. Er war 1998 Vizemeister im Citroën Saxo Cup und gewann diese Serie 1999. Goral startete mehrfach beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und erreichte unter anderem 2002 den 13. und 2006 den 19. Gesamtplatz. 2005 gelang ihm in der VLN der Gesamtsieg im Peugeot 206 RC in der Klasse Cup 5. 2007 wurde er beim vorletzten Rennen der VLN Klassendritter im Carlsson SLK CK 35 RS.

Persönliches 
Goral ist Kfz-Meister und Besitzer einer Werkstatt in Moers.

Weblinks 
 Karrierestatistik von Ralf Goral (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Deutschland)
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann
Deutscher